Cressonomyia är ett släkte av tvåvingar. Cressonomyia ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Cressonomyia